Vitória é uma foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela RecordTV entre 4 de julho de 1964 e 1 de agosto de 1964. Baseada no romance de mesmo título de Emi Bulhões de Carvalho da Fonseca, foi escrita por Aldo de Maio e dirigida por Sérgio Britto.

Enredo
Vitória é uma mulher a frente do tempo que tenta galgar uma vida profissional enquanto se apaixona por Giancarlo.

Elenco

Ligações externas
 

Telenovelas da RecordTV
Telenovelas baseadas em livros
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1964
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1964
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em português